81-й чемпіонат України із шахів, що проходив у Києві з 26 липня по 7 серпня 2012 року.

 Категорія турніру  — XVII (середній рейтинг  — 2666).
 Головний суддя: Олег Товчига
 Місце проведення: готельний комплекс «Президент готель» (вул. Госпітальна, 12)

Традиційно в чемпіонаті не взяв участь лідер збірної України Василь Іванчук.

У фінальній частині чемпіонату України взяли участь 12 шахістів, з них семеро з найвищим рейтингом без відбору, а п'ятеро, зокрема: Мірошниченко, Кузубов, Коробов, Зубов та Вовк пройшли сито півфінального турніру, що проходив в Алушті за участі 125 шахістів.

Розклад змагань 
 Відкриття турніру: 26 липня
 Ігрові дні: 27-31 липня, 1, 3-7 серпня
 Вільний день: 2 серпня
 Закриття турніру: 7 серпня
Початок партій в 15-00 год, останнього туру — в 12-00 год (час Київський).

Регламент турніру 
 Контроль часу: 90 хвилин на перші 40 ходів, та 30 хвилин з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого.
 Критерії розподілу місць при однаковій кількості набраних очок:
 коефіцієнт Бергера.
 результат очної зустрічі;
 кількість перемог;
 додатковий матч з двох партій в швидкі шахи з контролем часу 15 хвилин кожному учаснику до закінчення партії з додаванням 10 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого. ;
 «армагедон» (контроль: 6 хвилин — білими, 5 — чорними).

Учасники 

жирним  — місце в топ-100 в рейтингу Ело станом на липень 2012 року.

Рух за турами

Турнірна таблиця

Див. також 
Чемпіонат України із шахів 2012 (жінки)

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату
 Чемпіонат України 2012 року на facebook.com
 Партії турніру на chesslaw.org.ua
 Сенсації, сюрпризи, парадокси… Післямова до чемпіонату України з шахів 2012 року
 Всі партії чемпіонату

Примітки 

2012 у шахах
2012 в українському спорті
Липень 2012
Серпень 2012
2012 у Києві
Чемпіонати України із шахів